Koszary przy ul. Polnej w Toruniu – kompleks wojskowy wybudowany w okresie pruskim w Toruniu.

Lokalizacja 
Koszary znajdują się w północnej części miasta, w dzielnicy Wrzosy, przy ul. Polnej 7, w sąsiedztwie m.in. dworca kolejowego Toruń Północny.

Historia 

Kompleks wojskowy z przeznaczeniem na fabrykę amunicji powstał w latach 1911-1914. Wybudowano go na przedpolu Fortu VI Twierdzy Toruń, który wzniesiono w latach 1889-1893. W okresie międzywojennym mieściły się tu m.in. warsztaty uzbrojenia, a w okresie PRL m.in. składnica sprzętu lotniczo-technicznego. W latach 2014-2015 Agencja Mienia Wojskowego planowała sprzedać cały teren koszar, do czego ostatecznie nie doszło. Sprzedano jedynie jego północny fragment, który kupił prywatny inwestor. Na pozostałej części, według planów Ministerstwa Obrony Narodowej, ma powstać nowa siedziba Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie znajduje się tu placówka Agencji Mienia Wojskowego, zajmująca się zbytem zdemobilizowanego majątku.  

Teren koszar znajduje się w tzw. strefie ochrony konserwatorskiej.

Charakterystyka 
W skład kompleksu wchodzi 35 budynków, w tym 24 magazyny, 2 budynki gospodarcze, 2 budynki biurowe, garaż, warsztat, wartownia, trafostacja i kotłownia. Są one połączone z sobą utwardzonymi drogami. Znajduje się tu także kilka obiektów podziemnych. Teren jest otoczony podwójnym ogrodzenie, rozdzielonym bronowanym pasem. Do jednostki prowadzą trzy bramy od ul. Polnej oraz nieczynna bocznica kolejowa z dworca Toruń Północny.

Zobacz też 
 Garnizon Toruń
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura wojskowa
Wojsko w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Toruń
Obiekty inżynierii wojskowej w Toruniu